

Sigle 
 Cell-Mediated Immunity – immunità cellulo-mediata
 Clay Mathematics Institute – Istituto matematico Clay, fondazione per il progresso e la diffusione delle conoscenze matematiche
 Computer-managed instruction – nell'e-learning
 Comunità Montana Intemelia – comprensorio montano in provincia di Imperia (Italia)

Astronomia 
 CMi – abbreviazione della costellazione del Cane Minore

Codici 
 CMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto University of Illinois Willard di Champaign-Urbana (Stati Uniti d'America)
 cmi – codice ISO 639-3 della lingua emberá-chamí

Altro 
 CMI – Carmelitani della Beata Vergine Maria Immacolata, istituto di vita consacrata
 CMI – 901 nel sistema di numerazione romano